Thomas Crean (ontdekkingsreiziger)
 Thomas Crean (militair) - Iers rugby speler, militair, arts en drager van het Victoria Cross
 Tom Crean, voluit Thomas Aaron Crean - Amerikaans basketbal coach